Marc Porci Cató (pretor) fill de Marc Porci Cató Licinià el jove, pretor i governador de la Gàl·lia Narbonense.
 Marc Porci Cató Censorí (c. 234 aC-149 aC), cònsol, militar i escriptor romà
 Marc Porci Cató Licinià el vell (?-152 aC), jurista romà fill de Marc Porci Cató Censorí i de Licínia.
 Marc Porci Cató Licinià el Jove, fill de Marc Porci Cató Licinià el vell, orador i cònsol (118 aC).
 Marc Porci Cató Salonià el vell (154 aC - ?), cavaller romà fill de Marc Porci Cató Censorí 
 Marc Porci Cató Salonià el jove (98 aC), fill de Marc Porci Cató Salonià el vell, tribu de la plebs.
 Marc Porci Cató Uticense conegut com a Cató d'Utica (95 aC- 46 aC), polític fill de Gai Porci Cató Salonià el jove.
 Marc Porci Cató Uticense II, fill de Cató d'Utica, militar romà (s. I aC).